Az indium (In) két primordiális izotópból áll, melyek közül a gyakoribb (115In, (~ 95,7%) kimutathatóan radioaktív – spin-tiltott bomlásának felezési ideje 441 billió év.

A stabil 113In izotóp a természetes indiumnak csak 4,3%-át alkotja. A stabil izotóppal rendelkező elemek között csak a tellúr és rénium esetében fordul még elő, hogy a stabil izotóp előfordulási gyakorisága kisebb, mint a hosszú élettartamú radioaktív izotópé. Az 115In-öt leszámítva a leghosszabb élettartamú radioizotóp az 111In, felezési ideje 2,8047 nap. Az összes többi radioaktív izotóp felezési ideje egy napnál rövidebb. Az indiumnak 47 izomerje van, a leghosszabb élettartamú az  114m1In, 49,51 napos felezési idővel. A többi metastabil állapot felezési ideje egy napnál rövidebb, a többségé egy óra alatti, sőt, sokuké millimásodperces vagy még rövidebb időtartammal jellemezhető.

Az indium-111-et nukleáris medicinás képalkotásban nyomjelző nuklidként alkalmazzák fehérje radiofarmakonok gamma-kamerával történő nyomon követésére. Ilyen például az In-111-gyel jelölt pentetreotid, mely bizonyos endokrin tumorok receptoraihoz kötődik (octreoscan) Az indium-111-et az indium fehérvérsejt scan nevű nukleáris medicinás módszerben is használják, mellyel rejtett fertőzések mutathatók ki.

Standard atomtömeg: 114,818(3) u

Táblázat

Megjegyzések
 Ismeretesek olyan geológiai minták, amelyek izotóp-összetétele a szokásos értékeken kívül van. Az atomtömeg bizonytalansága ezeknél meghaladhatja a jelzett hibahatárt.
 A # jel a nem kizárólag kísérletekből, hanem részben szisztematikus trendekből származó értéket jelöl. A nem kellő megalapozottsággal asszignált spinek zárójelben szerepelnek.
 A bizonytalanságokat rövid formában – a megfelelő utolsó számjegy után zárójelben – adjuk meg. A bizonytalanság értéke egy standard deviációnak felel meg, kivéve, ahol az izotóp-összetételt és standard atomtömeget a IUPAC nagyobb bizonytalansággal adja csak meg.

Hivatkozások

 Izotóptömegek:

 Izotóp-összetétel és standard atomtömegek:

 A felezési időkre, a spinekre és az izomer adatokra vonatkozó információk az alábbi forrásokból származnak:

Fordítás

Izotópok